

Представленные в парламенте

Малые партии

Исторические партии

Примечания 

Камбоджа
Списки:Камбоджа